Lagleize est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Christophe Lagleize (1954-), évêque catholique français ;
 Jean-Luc Lagleize (1958-), homme politique français.